Кри́стиан Альбе́рто Куэ́ва Бра́во (; ) — перуанский футболист, вингер, игрок клуба «Аль-Фатех», выступающий на правах аренды в клубе «Альянса Лима]» и сборной Перу.

Карьера

Клубная карьера 
Он родился в Трухильо, но когда ему было два года, он вместе с семьей переехал жить в Уамачуко. Именно в этом городе он начал футбольную карьеру в клубе «Универсидад Сан-Мартин». Его первый гол в профессиональном футболе он забил в ворота «Универсидад Сесар Вальехо» 16 июля 2008 года. В середине 2012 года перешёл в «Универсидад Сесар Вальехо». 25 января, 2013, на фоне больших ожиданий, Кристиан Куэва был официально представлен в качестве нового игрока «Унион Эспаньола». В конце сезона 2013 полузащитник стал победителем чемпионат Чили после победы со счётом 1:0 над «Коло-Коло».

13 августа 2013 года официальный веб-сайт клуба «Райо Вальекано» объявил о его переходе в чемпионат Испании, где он будет играть на правах аренды в течение сезона 2013/14. 25 августа официально дебютировал за клуб, выйдя на замену в матче с клубом «Атлетико Мадрид». В связи с отсутствием практики в первой команде был отправлен в фарм-клуб, в котором дебютировал в мае в матче против «Интернасьонал де Мадрид», забив хет-трик. 1 августа 2014 года Куэва вернулся в Перу в клуб «Альянса Лима». Он забил свой первый гол в новом клубе 18 сентября 2014 года в ворота «Инти Гас».

В сезоне 2015/16 выступал за мексиканскую «Толуку». По окончании Кубка Америки столетия перешёл в бразильский «Сан-Паулу». По окончании Чемпионата мира 2018 в России перешел в российский клуб «Краснодар». 5 декабря в первом матче 1/4 финала кубка России забил первый гол за «быков» в ворота «Ростова» (2:2).

Карьера в сборной 
Сборная Перу на правах хозяев участвовала в чемпионате Южной Америки 2011 (до 20 лет). Он сыграл во всех 4 играх против Чили, Аргентины, Венесуэлы и Уругвая.

Он дебютировал со взрослой командой в матче против сборной Японии на Кубке Кирин. Он был включён в состав сборной Перу на Кубок Америки 2015. В первом матче турнира против сборной Бразилии Куэва забил свой первый гол за сборную.

Голы за сборную

Статистика

Клубная

Сборная

Достижения 
 «Универсидад Сан-Мартин»
 Чемпион Перу (2): 2008, 2010

 «Унион Эспаньола»
 Чемпион Чили: 2013

Примечания 

Футболисты Перу
Игроки сборной Перу по футболу
Игроки ФК «Альянса Лима»
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Райо Вальекано»
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Игроки ФК «Сантос»
Игроки ФК «Толука»
Игроки ФК «Универсидад Сан-Мартин»
Игроки ФК «Универсидад Сесар Вальехо»
Игроки ФК «Унион Эспаньола»
Игроки ФК «Ени Малатьяспор»
Игроки ФК «Аль-Фатех»